Xanthoidea — надсемейство крабов из подсекции Heterotremata секции Eubrachyura. Включает три семейства: Xanthidae, Panopeidae и Pseudorhombilidae.

Ранее в это надсемейство включали и другие семейства, но сейчас они перемещены в другие надсемейства. К ним относятся надсемейства Carpilioidea, Eriphioidea, Hexapodoidea, Pilumnoidea и Trapezioidea. Но даже теперь Xanthoidea остаётся одним из самых богатых видами надсемейств крабов.

Семейства 
Согласно World Register of Marine Species надсемейство включает следующие семейства:
 Linnaeoxanthidae Števčić, 2005
 Panopeidae Ortmann, 1893
 Pseudorhombilidae Alcock, 1900
 Xanthidae MacLeay, 1838

Примечания